

Geografia

Italia 
 Lesina – comune in provincia di Foggia
 Lesina – lago in provincia di Foggia
 Lesina – torrente in provincia di Bergamo

Croazia 
 Lesina – comune della regione spalatino-dalmata
 Lesina – isola della Dalmazia

Repubblica Ceca 
 Lesina – frazione di Třebeň nel distretto di Cheb

Altro 
 Lesina – attrezzo utilizzato da calzolai, tappezzieri e sellai
 Lesina (o Strepsiade) – personaggio della commedia Le nuvole di Aristofane